Charles Wood (1702–1774) – brytyjski chemik i metalurg
 Charles Thorold Wood (1777–1852) – brytyjski ornitolog
 Charles Wood (1800–1885) – brytyjski arystokrata i polityk, wielokrotny minister, 1. wicehrabia Halifaksu
 Charles Wood (1839–1934) – brytyjski arystokrata i polityk, przewodniczący Church Union, 2. wicehrabia Halifaksu
 Charles Erskine Scott Wood (1852–1944) – amerykański pisarz, adwokat i wojskowy
 Charles Wood (1856–1945) – brytyjski dżokej
 Charles Wood (1866–1926) – irlandzki kompozytor i pedagog
 Charles Winter Wood (1869–1953) – amerykański trener futbolu, nauczyciel i aktor
 Charles Carroll Wood (1874–1899) – kanadyjski oficer
 Charles Wood (1912–1980) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. hrabia Halifaksu
 Charles R. Wood (1914–2004) – amerykański przedsiębiorca i filantrop, twórca parków rozrywki
 Charles Wood (1916–1978) – amerykański aktor i piosenkarz
 Charles Wood (ur. 1932) – brytyjski dramatopisarz i scenarzysta
 Charles Wood (ur. 1944) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Halifaksu